Клемент Чукву
 Крістіан Чукву